In 1973 werd het 72ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 11 maart tot 4 september. 

De competitie werd in drie delen gespeeld. In de voorronde speelden twaalf clubs voor zes plaatsen in de volgende twee rondes. De zes grootste clubs (Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Portuguesa en Guarani) waren meteen voor deze rondes geplaatst. Twaalf overgebleven clubs streden in een voorronde voor de andere zes plaatsen. Santos en Portuguesa, de kampioenen van beide groepsfases namen het in de finale tegen elkaar op voor de algemene titel. Na een 0-0 stand kwam het tot strafschoppen. Bij 2-0 voor Santos werd de wedstrijd onderbroken, terwijl beide teams nog twee keer mochten schieten. De scheidsrechter riep Santos onterecht tot kampioen uit. Portuguesa protesteerde en er werd later geoordeeld dat beide teams de titel kregen.

Voorronde

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista